Pfliegler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Pfliegler (1736–1805), österreichischer Orgelbauer
 Michael Pfliegler (1891–1972), österreichischer Theologe